Владимир Иванович Долматов (1888 — ?) — полный Георгиевский кавалер, Российская императорская армия, подполковник.

Биография 
Родился 7 июля 1888 года в с. Кремёнки (Ставропольского уезда Самарской губернии), ныне Старомайнского района Ульяновской области, в семье крестьянина. В 1910 году Владимир Долматов призван на срочную службу в 190-й Очаковский пехотный полк 48-й пехотной дивизии. Окончил полковую школу, там был обучен грамоте и счёту. Остался на сверхсрочную службу. Же­нился. К 1914 году дослужился до под­прапорщика. В боях Первой мировой войне разведчик Долматов проявил отвагу и мужество, был награждён Георгиевски­ми крестами всех четырёх степеней.

Георгиевский кавалер 
За бои в октябре-ноябре 1914 года получил все четыре степени Георгиевского креста. Отличился в бою 14 октября 1914 г. В бою при деревне Стржельбицы во время ожесточенной атаки противника проявил мужество и героизм, за что был награждён Георгиевским крестом 4-й степени. Во время боя 21 октября у той же деревни, под сильнейшим огнем противника, будучи посланным на разведку добыл важную информацию о противнике, чем содействовал общему успеху атаки. За что был награждён Георгиевским крестом 3-й степени. Будучи посланным в разведку в ночь на 23 октября 1914 года, выказывая пример мужества и храбрости уничтожил неприятельский пост и доставил весьма важные сведения о расположении противника. Награждён Георгиевским крестом 2-й степени. Во время боя 9—12 ноября 1914 г. у дер. Дара, будучи старшим команды разведчиков, умело управляя подчинёнными, проник в расположении противника, уничтожив при этом два неприятельских караула, за что награждён Георгиевским крестом 1-й степени.

Белое движение 
Во время Гражданской войны участвовал в Белом движении. За отличия в делах с неприятелем в составе 9-го Ставропольского стрелкового полка Народной армии был произведен в подполковники со старшинством (приказ по Сибирской армии Верховного главнокомандующего адмирала Александра Колчака от 31 марта 1919 года). Дальнейшая судьба неизвестна.

Память 

 1 августа 2016 года в селе Кремёнки, Ульяновской области, на родине героя, открыт бюст участника Великой войны (1914—1918)

Галерея

Примечания 

Участники Первой мировой войны (Россия)